'''Села:
 Новознам'янка — Луганська область, Сватівський район
 Новознам'янка — Херсонська область, Верхньорогачицький район, Бережанська сільська рада

Див. також 
 Новознаменівка 
 Новознаменка